Plaats in Indonesië
 Wangunsari (Bantarkalong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Wangunsari (Lembang), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Bandung in de provincie West-Java
 Wangunsari (Naringgul), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Wangunsari (Rancah), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Wangunsari (Sindangkerta), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Bandung in de provincie West-Java